Ето'о () — камерунське прізвище.

Відомі носії:

 Самюель Ето'о (1981) — камерунський футболіст
 Давід Ето'о (1987) — футболіст, молодший брат Самюеля
 Етьєнн Ето'о (1990) — футболіст, молодший брат Самюеля та Давіда